Влади́мир Никола́евич Сукачёв (, Харьковская губерния — 9 февраля 1967, Москва) — российский, советский геоботаник, лесовод, эколог, палеонтолог и организатор науки, академик АН СССР (1943), Герой Социалистического Труда (1965). Заслуженный деятель науки РСФСР (1960).

Ввёл в науку понятие «биогеоценоз» (1942), заложил основы научного направления — биогеоценологии.

Биография 
Родился  года в селе Александровка, Змиевской уезд, Харьковская губерния, в семье управляющего поместьем, мать — из обедневших дворян.

В 1898 году окончил Харьковское реальное училище.

В 1902 году, после окончания Санкт-Петербургского лесного института со званием лесовода первого разряда, стал работать ассистентом в том же институте. Ученик академика И. П. Бородина и Г. Ф. Морозова. В 1905 году был направлен на стажировку в Германию.

В 1911—1919 годах преподавал на Петербургских Высших женских сельскохозяйственных курсах и на Высших географических курсах.

В 1912—1918 годах работал в Ботаническом музее РАН.

В 1915 году принимал участие в организации и разработке устава Русского ботанического общества.

В 1919—1941 годах возглавлял созданную им кафедру дендрологии и систематики растений Лесного института.

В 1924—1926 годах заведовал акклиматизационным отделом в Главном ботаническом саду АН СССР, а в 1932—1933 годах — отделом геоботаники Ботанического института АН СССР.

В 1941—1943 годах заведовал кафедрой биологических наук Уральского лесотехнического института в Свердловске.

1944 — начальник Южно-Киргизской экспедиции Совета по изучению производительных сил АН СССР (СОПС).

27 сентября 1943 года избран действительным членом АН СССР по отделению биологических наук (ботаника, фитоценология, биогеоценология, фитопатология).

В 1944 году переехал в Москву.

В 1944—1948 годах — профессор Московского лесотехнического института, заведующий кафедрой дендрологии и систематики растений.

В 1946—1953 годах — профессор географического факультета МГУ, заведующий кафедрой геоботаники / кафедра ботанической географии (1951) / кафедра биогеографии (1953).

В Академии наук СССР организовал:
 1944 — Институт леса и древесины, которым руководил до 1958 года (Институт леса им. В. Н. Сукачёва (с 1964) СО РАН);
 1959 — Лабораторию лесоведения АН СССР (1958, ныне Институт лесоведения РАН), которой руководил до 1962 года;
 1964 — Лабораторию биогеоценологии при Ботаническом институте АН СССР (руководил до 1966 года).

В 1955 году подписал «Письмо трёхсот».

Активно работал в научных обществах: был президентом Московского общества испытателей природы (1955—1967), председателем Комиссии по изучению четвертичного периода (1956—1967).

Скончался 9 февраля 1967 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (11 уч.).

Награды и премии 
В. Н. Сукачёв был награждён:
 1902 — Золотая медаль Лесного института
 1912 — Малая серебряная медаль Русского географического общества — 1912
 1914 — Медаль имени Н. М. Пржевальского
 1940 — Большая серебряная медаль Всесоюзного географического общества
 1942 — Орден «Знак Почёта», 15 ноября 1942.
 1945 — Орден Трудового Красного Знамени, 10 июня 1945.
 1946 — Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 1949 — Медаль имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского
 1950 — Золотая медаль имени В. В. Докучаева, за творческое развитие научных идей В. В. Докучаева о взаимосвязях и взаимозависимостях между почвой, растительностью и другими природными условиями, а также за плодотворную деятельность по организации научных работ по защитному лесоразведению.
 1953 — Орден Ленина, 19 сентября 1953
 1959 — Орден Ленина, 6 июня 1959
 1965 — Герой Социалистического Труда, 8 июня 1965, с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» (№ 10458).

Членство в организациях 

 1915 — Всероссийское ботаническое общество, член-учредитель, президент (с 1946), почётный президент(с 1964 года).
 1916 — Русское палеонтологическое общество, член-учредитель.
 1927 — Чехословацкая земледельческая академия (Брно), член-корреспондент.
 Московское общество испытателей природы, президент (с 1955).
 Комиссия по изучению четвертичного периода, председатель (с 1956).
 1930 — Королевского фитогеографического общество Швеции.
 1936 — Ботаническое общество Польши.
 1937 — ВКП(б)
 1956 — Научное общество лесного хозяйства Финляндии.
 1957 — Шведское общество охраны природы.
 1959 — Действительный член Польской Академии наук.
 1961 — Немецкое ботаническое общество, член-корреспондент.

Память 

В 1979 году Академия наук СССР учредила Золотую медаль и премию имени В. Н. Сукачёва.

В 2001 году учреждена премия им. В. Н. Сукачёва — за лучшие работы в области экологии.

Институт леса имени В. Н. Сукачёва Сибирского отделения РАН.

Часть гербария Сукачёва — растения Курской губернии, 1000 листов — находится в Гербарии имени И. П. Бородина Санкт-Петербургской лесотехнической академии.

В честь В. Н. Сукачёва были названы новые виды растений:

Библиография 
 Сукачев В. Н. Ботанико-географические исследования в Грайворонском и Обоянском уездах Курской губернии // Труды Общества Испытателей Природы при Императорском Харьковском университете. — 1903., Т. XXXVII (1902) С. 321—355.
 Сукачев В. Н. О болотной и меловой растительности Юго-восточной части Курской губернии // Труды Общества Испытателей Природы при Императорском Харьковском университете. Т. XXXVII , 1903. С. 227—258.
 Сукачев В. Н. Материалы к изучению болот и торфяников степной области Южной России. 1. Зоринские болота Курской губернии // Известия Лесного института, Т. XIV, С. Петербург, 1906.
 Сукачев В. Н. Об охране природы Жигулей // Записки Симбирского областного Естественно-исторического музея, вып. 2, 1914/1915.
 Сукачев В. Н. Страница для будущей истории фитосоциологии // Лесной журнал. — 1915.- Вып. 1—2. — С. 261—264.
 Sukachov V. N. Principles of classification of the spruce communities of European Russia // J. Ecology. 1928. Vol. 16. N 1. P. 1—18.
 Сукачёв В. Н. Что такое фитоценоз? // Сов. ботаника. 1934. № 5. С. 4—18; Стенограмма дискуссии в Ботаническом ин-те АН СССР. С. 3—50.
 Сукачёв В. Н. Идея развития в фитоценологии // Сов. ботаника. 1942. № 1—3. С. 5—17.
 Сукачёв В. Н. О принципах генетической классификации в биоценологии // Журн. общ. биологии. 1944. Т. 5, № 4. С. 213—227.
 Сукачёв В. Н. Биогеоценология и фитоценология // Докл. АН СССР. 1945. Т. 47, № 6. С. 447—449.
 Сукачёв В. Н. О соотношении понятий «географический ландшафт» и «биогеоценоз» // Вопросы географии. М. : Географгиз, 1949. Вып. 16. С. 45—60.
 Сукачёв В. Н. Сталинский план преобразования природы. Москва, Издательство АН СССР, 1950
 Сукачёв В. Н. Общие принципы и программа изучения типов леса // Сукачёв В. Н., Зонн С. В. Методические указания к изучению типов леса. 2-е изд. М. : Изд-во АН СССР, 1961. С. 9—75.
 Сукачёв В. Н. Биогеоценоз как выражение взаимодействия живой и неживой природы на поверхности Земли : соотношение понятий «биогеоценоз», «экосистема», «географический ландшафт» и «фация» // Основы лесной биогеоценологии / под ред. В. Н. Сукачёва, Н. В. Дылиса. М. : Наука, 1964. С. 5—49.
 Сукачёв В. Н. Избранные труды в трёх томах / под ред. Е. М. Лавренко. — Л. : Наука. — Т. 1 : Основы лесной типологии и биогеоценологии. — 1972. — 419 с ; Т. 2 : Проблемы болотоведения, палеоботаники и палеогеографии. — 1973. — 352 с ; Т. 3 : Проблемы фитоценологии. — 1975. — 543 с.
 Sukachov V.N. Principles of classification of the spruce communities of European Russia // J. Ecology. 1928. Vol. 16, N 1. P. 1—18.

См. также 
 Биогеоценоз, Биогеоценология
 Сукцессия
 Комиссия по изучению четвертичного периода

Примечания

Литература 
 Блюменталь И. Х. В. Н. Сукачёв на биологическом факультете Ленинградского университета // Сб.: Владимир Николаевич Сукачёв: Очерки, воспоминания современников.— Л.: Наука, 1986. — С.20—24.
 Богданов П. Л. Жизнь и деятельность В. Н. Сукачёва // Проблемы геоботаники и биологии древесных растений, Л., 1969, с. 7—22.
 Богданов П. Л. Шестьдесят лет жизненного пути и сорок лет научной и педагогической работы проф. В. Н. Сукачёва. Методические материалы (ГУУЗ Наркомлеса СССР), Л., 1940, стр.17—27.
 Воронов А. Г. Крупнейший русский биолог и географ: К 85-летию В. Н. Сукачёва // Землеведение, т. 7 (47), М., 1967, с. 291—298.
 Владимир Николаевич Сукачёв, М.— Л., 1947 (Материалы к биобиблиографии учёных СССР. Серия биологических наук. Ботаника, в. 3).
 В. Н. Сукачёв: Очерки, воспоминания современников / [АН СССР]; отв. ред. А. Л. Яншин и др. — Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1986. — 221 с.
 Дылис Н. В. Академик Владимир Николаевич Сукачёв // Работы по лесоведению / [ред. Н. Е. Кабанов и др.]. — М., 1958. — С. 5—16.
 Записка об научных трудах проф. В. Н. Сукачёва. — Изв. Акад. наук, 1920, т.14, № 1−18, стр. 82—85.
 
 
 Кафанов А. И., Кудряшов В. А. Сукачёв Владимир Николаевич // Классики биогеографии: биобиблиографический указатель. 2005.
 Лавренко Е. М. и Соколов С. Я. Академик В. Н. Сукачёв (к 70-летию со дня рождения) — Бот. журн., 1950, т.35, стр.318.
 Лившиц С. Ю. и Работнов Т. А. В. Н. Сукачёв как ботаник, педагог и научно-общественный деятель (к 70-летию со дня рождения). — Бюлл. об-ва исп. прир., отд. биол., 1950, т.55, № 4, 3—27.
 Нешатаев Ю. Н. Роль академика В. Н. Сукачёва в развитии стационарных биогеоценологических исследований и заповедного дела // История заповедного дела: Материалы международной научной конференции.— Борисовка, 2005. — С. 22—24.
 Побединский А. В. Роль академика В. Н. Сукачёва в развитии науки о лесе // Лесное хозяйство. — 2000. — № 5. — С. 24—26.
 Сочва В. Б. В. Н. Сукачёв (В связи с избранием президентом Всероссийского ботанического общества). — Природа, 1946, № 10. — С. 84—88.
 Cooper C.F. Sukachev latest testament. Ecology. 1968. № 49.
 Mirkin B. M. Paradigm change and vegetation classification in Soviet phytocoenology. Vegetatio. 1987. Vol. 68. P. 131—138.

Ссылки 

 
 
 Его статьи на Math-Net.Ru

Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Президенты Русского ботанического общества
Подписавшие «письмо трёхсот»
Награждённые Золотой медалью имени В. В. Докучаева
Награждённые Золотой медалью имени П. П. Семёнова
Сотрудники Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН
Президенты Московского общества испытателей природы
Преподаватели Уральского лесотехнического университета
Похороненные на Введенском кладбище
Главные редакторы «Ботанического журнала»